Leave Me Alone — пісня Майкла Джексона.
 Leave Me Alone — пісня рок-гурту New Order з альбому Power Corruption And Lies.
 Leave Me Alone — пісня рок-гурту Korn з альбому Korn III - Remember Who You Are.
 Leave Me Alone — пісня співачки Pink з альбому I'm Not Dead.